Sincope – fenomeno di fonetica storica nonché una figura retorica
 Sincope – manifestazione patologica che determina la perdita di coscienza temporanea
 Sincope – fenomeno della metrica classica
 Sincope – in musica è lo spostamento voluto del normale accento principale
 Sincope – un libro giallo di Dorothy L. Sayers

Pagine correlate 
 Syncope – Genere appartenente all'ordine degli anuri

Altri progetti